Team USA steht für:

 eine jegliche Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in sportlichen, auch nicht-olympischen, Wettbewerben
 das Nationale Olympische Komitee der Vereinigten Staaten, siehe United States Olympic & Paralympic Committee